Heteroperipatus är ett släkte av klomaskar. Heteroperipatus ingår i familjen Peripatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Klomaskar
Heteroperipatus